Ferhat Çerçi (Hamm, 1981. szeptember 2. –) német-török labdarúgó, 2013. januárja óta a Hammer SpVg középpályása, de csatárként is bevethető. Az Arminia Bielefelddel egy szezont töltött az élvonalban.

Jegyzetek 

1981-ben született személyek
Német labdarúgók
Török labdarúgók
A Rot Weiss Ahlen labdarúgói
A Kickers Emden labdarúgói
Az Arminia Bielefeld labdarúgói
A Kocaelispor labdarúgói
A Stuttgarter Kickers labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Labdarúgócsatárok
Hammiak
Élő személyek